En anatomie, un ventricule est une cavité, située à l'intérieur du corps, et qui contient un fluide.

Les différents ventricules sont :
 Les deux ventricules cardiaques du cœur, qui ont pour fonction de pomper et de propulser le sang vers le réseau artériel.
 Les quatre ventricules cérébraux, situés dans le cerveau, et qui constituent le système ventriculaire où circule le liquide cérébrospinal.
 Le ventricule succenturié des oiseaux, qui est un renflement du duodénum formant le "second estomac" du Système digestif aviaire.